Auletta steht für:

 Auletta (Kampanien), eine Stadt in der italienischen Region Kampanien
 Auletta (Band), eine Indie-Rock-Band aus Mainz

Auletta ist der Familienname folgender Personen:
 Loredana Auletta (* 1969), italienische Softballspielerin
 Mino Auletta (* 1942), italienischer Rechtsanwalt
 Pietro Auletta (1698–1771), italienischer Komponist und Organist